Primera División 1932-1933 – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 1932 – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 1933 – edizione del campionato argentino di calcio